csíz madár
 Csíz település Szlovákiában